Gondolf ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Gondolf (1910–1968), deutscher Politiker (KPD), MdL
 Walter Gondolf (1912–1989), deutscher Bühnenbildner und Maler